Eccleston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Great Eccleston (ort), England, Lancashire, 
 Eccleston, Lancashire, England, 
 Eccleston, Cheshire, tidigare civil parish, England, Cheshire West and Chester, 
 Eccleston, Merseyside, England, St Helens, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar